Авангардовское водохранилище ( — небольшое русловое водохранилище на реке Гнилица (левый приток реки Северский Донец). Расположено в Чугуевском районе Харьковской области Украины у села Новая Гнилица. Назначение — орошение, рыборазведения, рекреация. Вид регулирования — сезонное.

Водохранилище построено в 1973 году по проекту Харьковской комплексной экспедиции для орошения полей совхоза «Авангард». В настоящее время используется для рыборазведения.

Основные параметры водохранилища 
 нормальный подпорный уровень — 129,0 м;
 форсированный подпорный уровень — 130,5 м;
 полный объём — 1 500 000 м³;
 полезный объём — 1 350 000 м³;
 длина — 2,25 км;
 средняя ширина — 0,18 км;
 максимальные ширина — 0,30 км;
 средняя глубина — 3,79 м;
 максимальная глубина — 8,2 м.

Основные гидрологические характеристики 
 Площадь водосборного бассейна — 67,0 км².
 Годовой объём стока 50 % обеспеченности — 2 430 000 м³.
 Паводковый сток 50 % обеспеченности — 2 180 000 м³.
 Максимальный расход воды 1 % обеспеченности — 63,7 м³/с.

Состав гидротехнических сооружений 
 Глухая земляная плотина длиной — 242,5 м, высотой — 10,24 м, шириной — 10 м.
 Заделка верхового откоса — 1:8, низового откоса — 1:3.
 Шахтный водосброс из монолитного железобетона высотой — 8,2 м, размерами 2 (8,5×3) м.
 Водосбросный двойной тоннель длиной — 42,5 м, размерами 2 (1,8×2) м.
 Донный водовыпуск из двух стальных труб диаметром 300 мм, совмещенный с шахтным водосбросом.
 Задвижки водосброса расположены в Водосбросные шахте. Расчётный расход — 0,43 м³/с.

Литература 
 Водогосподарський паспорт Авангардівського водосховища, Харківдіпроводгосп, 1981
 Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд України: Довідниковий посібник / За ред. В. М. Хорєва, К. А. Алієва. К.: Ніка-Центр, 2001. 392 с.
 Проведение работ по инвентаризации рек и водоёмов Харьковской области с разработкой особого порядка изъятия земель водного фонда из сельскохозяйственного оборота, УкрНИИЭП, Харьков, 1999. 389 с.

Бассейн Северского Донца
Водохранилища Харьковской области
Водные объекты Чугуевского района (Харьковская область)